Rzeki o nazwie Linde:
 Linde – lewy dopływ Leny
 Linde – prawy dopływ Tollense

Osoby o nazwisku Linde:
 Carl von Linde (1841–1934) – niemiecki wynalazca 
 Edward Linde-Lubaszenko (ur. 1939) – polski aktor
 Gabriel Arvesen Linde (1715–1791) – duński polityk
 Hanna Poznańska-Linde (1927–2008) – polska lekarka, działaczka społeczności żydowskiej
 Heidi Linde (ur. 1973) – norweska pisarka
 Horst Eduard Linde (ur. 1912) – niemiecki architekt
 Hubert Ignacy Linde (1867–1926) – polski działacz państwowy
 Ireneusz Linde (1950–2004) – polski fotografik
 Lorens von der Linde (1610–1670) – szwedzki wojskowy
 Mieczysław Linde (1868–1940) – polski wojskowy
 Samuel Bogumił Linde (1771–1847) – polski językoznawca, autor „Słownika Języka Polskiego”
 Bogumił Linde (ur. 1947) – polski fizyk i luterański działacz kościelny

Inne:
 Linde AG – niemiecka firma chemiczna